Ovo je sedmo izdanje Prve A lige, najprestižnijeg razreda srbijanskog klupskog vaterpola. Nakon 18 kola (liga dvokružno) najbolja 4 kluba doigravaju za prvaka, pretposljednja dva doigravaju za ostanak, a posljednji ispada. Ovo je prvo neizvjesno prvenstvo Srbije jer je nastala jaka konkurencija Partizanu (Crvena zvezda i Radnički). U završnici koja se igrala na tri pobjede Crvena zvezda je imala prednost domaćeg terena u tri od pet utakmica. U utakmicama je pobijedila 3:2 i osvojila prvi naslov srbijanskog prvaka ikad te prvi naslov državnog prvaka nakon točno 20 godina. Ovo je prvo srbijansko prvenstvo koje nije osvojio Partizan. Završio je na trećem mjestu, a četvrta je Vojvodina.

Sastav Crvene zvezde

 Mihajlo Miličević (1993.),  Duško Pijetlović (1985.),  Nikola Eškert (1993.),  Boris Vapenski (1993.),  Andrija Prlainović (1987.),  Nenad Stojčić (1993.),  Sava Ranđelović (1993.),  Denis Šefik (1976.),  Nikola Rađen (1985.),  Marko Draksimović (1987.),  Marko Avramović (1986.),  Strahinja Rašović (1992.),  Petar Ivošević (1987.),  Viktor Rašović (1993.); trener  Dejan Savić (1975.)

Sudionici 

 Banjica (Beograd) - prošle sezone 4.
 Beograd (Beograd) - prošle sezone 5.
 Crvena zvezda (Beograd) - prošle sezone 3.
 Dunav (Novi Sad) - prošle sezone 1. u Prvoj B ligi Srbije
 Partizan (Beograd) - prošle sezone 1. (branitelj naslova)
 Radnički (Kragujevac) - novoosnovani klub
 Singidunum (Beograd) - prošle sezone 2. u Prvoj B ligi Srbije
 Vojvodina (Novi Sad) - prošle sezone 2.
 ŽAK (Kikinda) - prošle sezone 6.

Ove sezone Crvena zvezda, Partizan i Vojvodina nastupaju u Euroligi čijeg je završnog turnira domaćin Beograd, a Radnički u kojem igra hrvatski reprezentativac Damir Burić nastupa u Kupu LEN.

Ligaški dio natjecanja

Ljestvica

Doigravanje za prvaka

Poluzavršnica 

 prvi susreti

 drugi susreti

Završnica 

 prvi susret

 drugi susret

 treći susret

 četvrti susret

 peti susret

Povezani članci 

 Kup Srbije u vaterpolu 2012./13.

 2012./13.